ПСФК Черноморец (Бургас) през сезон 2011/2012 година. Включва информация за всички мачове изиграни от отбора, за неговото ръководство и картотекирани играчи по време на кампанията.

Клубът

Ръководство

Треньорско ръководство

Трансфери

Привлечени 
 5  Николай Николов от Монтана (Монтана)
 23  Янко Георгиев от Черноморец (Поморие)
 37  Жереми Фо-Поре от  РК Страсбург
 8  Лоривал Асис от  Ботафого СП
 25  Радостин Кишишев от  Брайтън
 9  Дани Кики от Локомотив (Пловдив)
 17  Крум Стоянов от Черноморец (Поморие)
 21  Борислав Балджийски от Левски (София)
 39  Жагурта Хамрун от  ЕА Гингам
 11  Венцислав Христов от Монтана (Монтана)
 19  Анисе Абел от  АЖ Оксер

Напуснали 
 33  Паскал Борел в  Ред Бул (Лайпциг)
 6  Орлин Старокин в Левски (София)
 18  Йохен Зайц в  Байерн (Алцхау)
 31  Габриел Ац (освободен)
 14  Рикардо Андре (освободен)
 21  Лис Муйтис (освободен)
 39  Муса Койта (освободен)
 8  Алберто Куадри (освободен)
 20  Мишел Кручиани (освободен)
 9  Костадин Велков в Черноморец (Поморие)
 7  Савио Нсереко в  Фиорентина
 23  Йосеф Йосефсон в  Гриндавик
 28  Бранимир Костадинов в Ботев (Враца)
 83  Жайме Диаш Браганса (освободен)

Привлечени 
 7  Самвел Мелконян от  Мика
 9  Преслав Йорданов от Локомотив (София)
 14  Пламен Димов от Черноморец (Поморие)
 31  Димитър Телкийски от Локомотив (София)
 92  Аатиф Шаешу от  АС Нанси
 93  Кристофър Уалембо от  Монца
 94  Яник Боли от  Ним Олимпик

Напуснали 
 3  Венцислав Бонев в Ботев Пловдив
 4  Енис Хайри в  Хенан
 7  Георги Андонов в Берое (Стара Загора)
 9  Дани Кики (освободен)
 13  Мартин Тошев в Славия (София)
 39  Жагурта Хамрун в  Карабюкспор
 77  Пламен Крумов в  Конкордия
 19  Анисе Абел в ЦСКА (София)

Контроли

Лято 2011

Зима 2012

Програма

Официални мачове в А ПФГ

Официални мачове за купата на България

Крайно класиране

Статистика по футболисти

Топ 5 голмайстори

Външни препратки 
 Официален сайт на Черноморец Бургас
 Черноморец в footballdatabase.eu
 Черноморец в burgas24.bg

2011/12
Черноморец